Gagg ist der Familienname folgender Personen:

 Gebhard Gagg († 1921), Schweizer Maler, Lithograf und Fotograf 
 Margarita Schwarz-Gagg (1899–1989), gilt als Mutter der schweizerischen Mutterschaftsversicherung